Појам Дурду може да се односи на:
 Дурду (Тарн),
 Дурду (Лот),